«Царь Селе́вк»  (), название по первому изданию «Комедия о царе Селевке» (); также «Ауто о царе Селевке» () — пьеса Луиша де Камоэнса в 1 акте, которую принято относить к жанру ауто или комедии моралите. Дата создания неизвестна; предполагается, что была написана после 1545 года. Впервые опубликована посмертно в 1645 году. На русский язык переведена Е. Любимовой.

В пьесе развивается расхожий сюжет о том, как царь Сирии Селевк уступил свою жену Стратонику своему сыну Антиоху.

Описание 
Несмотря на то, что ранее, в XIX веке, встречались указания на первое издание пьесы 1616 года, как у Теофилу Браги, современные исследователи датируют первую её публикацию 1645 годом. Комедия включена в собрания сочинений Камоэнса (том III 1843 года и том IV 1863 года). Тем не менее, отсутствие какого-либо письменного свидетельства об ауто до 1645 года явилось одним из аргументов, ставящих под сомнение авторство Камоэнса. 

«Царь Селевк» представляет собой самое короткое драматическое произведение Камоэнса. Его пролог и концовка написаны прозой, а текст самого действа — стихами (редондилья). В прологе относительно пьесы используются термины «ауто» и «фарс», а титул первого издания сочинения содержал термин «комедия». В тексте присутствуют анахронизмы: в прологе занят оруженосец Ланселота, а в Сирии времён до нашей эры (до Рождества Христова) пребывают паж и музыкант по имени Алешандре да Фонсека; служанка восклицает: «Господи Исусе! Кто здесь?» (Moça: Jesu! Quem ‘stá ahi?).

Особенностью данного сочинения Камоэнса являются занимающие треть его объёма прозаические пролог и концовка, благодаря чему автор создаёт иллюзию присутствия театра в театре. Общая для всех трёх пьес Камоэнса («Амфитрионы», «Филодему» и «Царь Селевк») тема преодолевающей любые социальные преграды любви служит доводом для причисления их к жанру комедий моралите.

Ауто основано на сведениях из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (Деметрий, 38) о царе Сирии Селевке, его жене Стратонике и сыне Антиохе, хотя до Плутарха впервые об этом писал Валерий Максим, а после него — Лукиан Самосатский, Петрарка, Боккаччо и другие авторы.

Действующие лица 
В прологе
 Мордом или хозяин дома
 Мартин Шиншорру
 Амброзиу, оруженосец Ланселота
 Слуга

В комедии
 Царь Селевк
 Царица Стратоника
 Царевич Антиох
 Леокадиу — паж Антиоха
 Фролалта — служанка Стратоники
 Привратник
 Рабыня в покоях царицы
 Врач (изъясняется на кастильском языке)
 Саншу — слуга врача (говорит по-кастильски)
 Алешандре да Фонсека — один из музыкантов (временами использует кастильские слова)

Содержание 

Во дворце обеспокоены состоянием Антиоха. Уже в самом начале ауто царица говорит царю о недомогании царевича Антиоха, о жёлтизне его лица — то ли от грусти, то ли от болезни. Причина пока никому не известна. Антиох же при своём первом появлении говорит пажу Леокадиу о безнадёжной любви, но отцу отвечает, что не знает причину своего плохого состояния, доводящего его даже до предчувствия смерти. В одном он уверен точно: врачи ничем не помогут. Царица советует прибегнуть к отдыху, на что Антиох отвечает, что такая болезнь не лечится отдыхом, а репликой зрителям даёт понять, что его недуг кроется в любви. Алешандре да Фонсека также изрекает, что от любви лекари не врачуют.

Со временем царица осознаёт интригу: «Я любила его как сына, а он любит меня по-другому — искусством любви». В диалоге с царём врач признаётся в своём бессилии, поскольку он не знает действенного снадобья от любви, и открывает ему страшную правду: сын его сохнет по царице, его жене и своей мачехе. Поборов своё изумление, царь находит выход. Для спасения своего единственного наследника он уступает сыну свою супругу: «Вставай, сынок, сейчас ты получишь от меня то, чего жаждешь». Слова пажа подводят итог действа: «Отец приказал сыну жениться на своей жене».

Издания  
 Первая публикация
 

 В собраниях сочинений
 
Перевод на русский язык

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Rebello L. F. Variações sobre o Teatro Camoniano / Rebello, Luís Francisco. — Lisboa:  Editorial Caminho, 1980.
 

Ренессансная литература
Пьесы на португальском языке
Пьесы Луиша де Камоэнса